Mosse kan syfta på:

 George L. Mosse, tysk-amerikansk historiker
 Kate Mosse, brittisk författare
 Mosse Stoopendaal, svensk målare och tecknare
 Rudolf Mosse, tysk förläggare

Se även 
 Moss (olika betydelser)
 Mossen